Nya Zeelands damlandslag i fotboll representerar Nya Zeeland i fotboll på damsidan. Efter att Australien inför VM 2007 bytte federationstillhörighet, från OFC till AFC, räknas man som det starkaste laget inom området. Den första landskampen spelades den 25 augusti , vilken spelades mot Hongkong under asiatiska mästerskapen i Hongkong. Laget coachas av Tony Readings.

Laget deltog i Peking-OS 2008 där de slutade sist i gruppen och därför inte gick vidare till kvartsfinal.

Nya Zeeland har deltagit i fem VM-turneringar, VM 1991, 2007, 2011, 2015 och 2019. Under VM 2011 tog landslaget sitt första VM-poäng någonsin, när man i gruppspelets sista match, med start i den 90:e minuten, lyckades hämta upp ett 0–2-underläge mot Mexiko. Nya Zeeland hamnade ändock, poängen till trots, sist i sin grupp.

Laguppställning
Följande spelare är uttagna till VM 2015.

Referenser 

Landslag startade 1975
Fotboll i Nya Zeeland
Fotbollslandslag
Nyzeeländska landslag